Damesingleturneringen ved US Open 2011 var en del af US Open 2011. Det var 124. gang, at der blev spillet om damesingletitlen ved US Open. Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, hvoraf 104 havde kvalificeret sig direkte på grundlag af deres verdensranglisteplacering, mens otte spillere var blevet tildelt et wild card og 16 spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen.

Hovedturnering

Spillere og seedninger

Første til tredje runde

Ottendedels-, kvart-, semifinaler og finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 US Open 

US Open 2011 (tennis)
2011